Svetlina, qu'on peut traduire par lumière, peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Светлина) :
Svetlina, village bulgare de l'obchtina de Sredets, situé dans l'oblast de Bourgas ;
Svetlina, village bulgare de l'obchtina de Dimitrovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo ;
Svetlina, village bulgare de l'obchtina de Topolovgrad, situé dans l'oblast de Khaskovo.